Сказка о глупом мышонке:

 «Сказка о глупом мышонке» — популярное классическое стихотворение Самуила Маршака.
 «Сказка о глупом мышонке» — советский рисованный мультфильм 1940 года, режиссёр Михаил Цехановский.
 «Сказка о глупом мышонке» — советский кукольный мультфильм 1981 года, режиссёр Ирина Собинова-Кассиль.